Саудовская лига 1993/1994 () — 18-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Сезон начался в 1993 году и завершился 20 апреля 1994 года.

Клубы

Турнирная таблица

Плей-офф за чемпионство

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте goalzz.com 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1993/1994
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1993 году
Спорт в Саудовской Аравии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994